Ernst August van Brunswijk-Lüneburg - keurvorst van Hannover
 Ernst August II van Hannover (bisschop) - vorstbisschop van Osnabrück, hertog van York en Albany, graaf van Ulster
 Ernst August I van Hannover - koning van Hannover van 1837 tot 1851
 Ernst August van Hannover (1845-1923) - kroonprins, derde hertog van Cumberland
 Ernst August van Brunswijk - hertog van Brunswijk
 Ernst August van Hannover (1914-1987)
 Ernst August van Hannover (1954) - huidig hoofd van het huis Hannover, echtgenoot van Caroline van Monaco
 Ernst August van Hannover (1983)